O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2002 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 53ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2002-03 - Segunda Divisão excepcionalmente se dá com o último colocado deste certame, sem ligação com o reordenamiento O campeão é classificado para a Copa Interclubes da UNCAF de 2002, que serviu de classificatória para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2002

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2002 na Guatemala